Барнуковка — железнодорожная станция в Балтайском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Барнуковское муниципальное образование.

География 
Находится на железнодорожной линии Аткарск-Сенная на расстоянии примерно 16 километров по прямой на юг-юго-восток от районного центра села Балтай, в 3 километрах на юго-запад от села Барнуковка.

Население
Население составляло 77 человек в 2002 году (русские 81%),  58 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Балтайского района